Norland ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Norland (Ontario), in Kanada
 Norland (West Yorkshire), im Vereinigten Königreich

in den Vereinigten Staaten:
 Norland (Florida)
 Norland (Idaho)
 Norland (Virginia)

Norland bezeichnet:

 Norland (Schiff), ehemalige Fähre der Reederei North Sea Ferries
 Norland College, Schule der berühmten Norland nannies (Kindermädchen)

Norland ist der Familienname folgender Personen:
 Cecilie Drabsch Norland (* 1978), norwegische Schwimmerin und Paralympics-Teilnehmerin
 Donald Norland (1924–2007), US-amerikanischer Diplomat
 Maurice Norland (1901–1967), französischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Richard Norland (* 1955), US-amerikanischer Diplomat
 Synje Norland (* 1982), deutsche Sängerin und Songschreiberin

Siehe auch:
 Norrland
 Nordland (Begriffsklärung)